Hörr ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Hörr (* 1998), deutscher Kunstturner
 Joseph Hörr (1732–1785), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Manuel Hörr (* 2004), deutscher Handballspieler

Siehe auch:

 Hör